Philippe Adams, belgijski dirkač Formule 1, * 19. november 1969, Mouscron, Belgija.

Življenjepis 
Adams je upokojeni belgijski dirkač Formule 1. V svoji karieri je nastopil le na dveh dirkah v sezoni 1994, Veliki nagradi Belgije, kjer je odstopil, in Veliki nagradi Portugalske, kjer je bil šestnajsti.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Rojeni leta 1969
Živeči ljudje
Belgijski dirkači
Belgijski vozniki Formule 1